

Cinema
Happy Landing – film statunitense del 1934 diretto da Robert N. Bradbury
Stella del Nord (Happy Landing) – film statunitense del 1938 diretto da Roy Del Ruth

Musica
Happy Landing – singolo dei The Miracles